Istituto Treccani – nome con cui è maggiormente noto l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, editore dell'Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti 
 Enciclopedia Treccani – nome con cui è più nota lEnciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti Vocabolario Treccani'' – della lingua italiana
 Treccani Filosofia – enciclopedia tematica dedicata alla storia del pensiero filosofico
 Giovanni Treccani – fondatore dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana
 Ernesto Treccani – pittore italiano
 Elodie Treccani''' – attrice italiana